Joseph Bell – marittimo britannico che ricoprì il ruolo di direttore di macchina del Titanic
Joseph Bell – medico britannico
Joseph-Antoine Bell – calciatore camerunese